Școala Anne Frank sau Școala Elementară Anne Frank se poate referi la o instituție educațională din:

 Germania
 
 
 
 
 
 
 
 

 Statele Unite ale Americii
 Școala Elementară Anne Frank (Anne Frank Elementary School) din Dallas
 Școala Elementară Anne Frank (Anne Frank Elementary School) din Philadelphia

 Țările de Jos
 Școala Montessori nr. 6 „Anne Frank”